Jezler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Jezler (1734–1791), Schweizer Mathematiker und Physiker, gelernter Kürschner
 Peter Jezler (* 1954), Schweizer Kunsthistoriker und Museumsdirektor

Jezler ist auch der Name eines Unternehmens:
 Jezler, Edelmetall-Besteckhersteller aus Schaffhausen